Dualomyces är ett släkte av svampar. Dualomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dualomyces